Borodino (în , în ) este o așezare de tip urban din raionul Bolgrad, regiunea Odesa, Ucraina. În afara localității principale, nu cuprinde și alte sate. Satul a fost locuit de germanii basarabeni.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației așezării de tip urban Borodino era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%), bulgară (%), română (%) și găgăuză (%).

Vezi și 
 Tezaurul de la Borodino

Note 

Borodino, Borodino, Bolgrad, Odesa
Borodino, Borodino, Bolgrad, Odesa
Borodino, Borodino, Bolgrad, Odesa
Borodino, Borodino, Bolgrad, Odesa
Colonii germane din Basarabia